Webster Peaks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Webster Peaks, Östantarktis, 
 Webster Peaks, Västantarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar